Dithryca är ett släkte av tvåvingar. Dithryca ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Borrflugor
Dithryca